Ponor je otvor u kršu kroz koji površinske vode prodiru u zemlju i nastavljaju teći podzemljem.

Ponor može biti i:

Hrvatska:
 Ponor (Cetingrad), naselje u općini Cetingrad
 Ponor Korenički, naselje u općini Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija

Bosna i Hercegovina:
 Ponor (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Ponor (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Ponor (pritoka Vrbasa)

Crna Gora:
 Ponor (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane

Rumunjska:
 Ponor (Alba, Rumunjska), grad u županiji Alba
 Ponor (pritoka Arieşa), pritoka rijeke Arieş
 Ponor (pritoka Nere), pritoka rijeke Nera
 Ponor (pritoka Crişul Negrua), pritoka rijeke Crişul Negru

Rusija:
 Ponor (rijeka u Rusiji)